Kjäll est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1981), joueur suédois de football
Jyri Kjäll (né en 1969), boxeur finlandais
Viktor Kjäll (né en 1985), curleur suédois

Homonymie de patronyme